Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres U et G.

Codes 
 .ug, Ouganda (domaine national de premier niveau)
 UG, Ouganda (ISO 3166-1 alpha-2)
 UG, Ouganda, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 UG, Tunisair Express (code AITA)
 ug, ouïghour (ISO 639-1)
 UG, Peugeot (action en Bourse)

Sigles et abréviations 
 UG, Universiteit Gent, université de Gand
 UG, Université de Guelph
 UG, Université du Ghana
 UG, Université du Guyana
 UG, Université de Guyane (Guyane française)
 UG, Université de Guadalajara
 UG, Université de Gdańsk
 UG, Université de Géorgie
 UG,  Université de Guam
 U.G. pour Uppaluri Gopala Krishnamurti

Code